Ану́чин — русская фамилия; имеет женскую форму Анучина. Происхождение фамилии — от Онучи, в акающих говорах Анучи — обмотки ног под лапти .

Известные носители 
 Анучин, Афанасий Фёдорович (1906—1967) — директор Черепановского зернового совхоза Черепановского района Новосибирской области, Герой Социалистического Труда.
 Анучин, Валентин Николаевич (1947-1995) - профессор, доктор физико-математических наук. 
 Анучин, Василий Иванович (1875—1941) — профессор Казанского университета.
 Анучин, Всеволод Александрович (1913—1984) — советский экономикогеограф, доктор географических наук, профессор.
 Анучин, Геннадий Фёдорович (1932—1999) — кузнец Воронежского экскаваторного завода имена Коминтерна Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Анучин, Николай Павлович (1903—1984) — специалист в области лесного хозяйства, акад. ВАСХНИЛ.

Другое 
 Анучин — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 
 Анучино
 Остров Анучина — самый южный остров Малой гряды Курильских островов.
 Улица Анучина

Примечания